Яркенд — многозначный термин; топоним.

 Яркенд — оазис и уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Яркенд — река в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая; приток реки Тарим.
 Яркенд — феодальное государство в Западной части Восточного Туркестана известное также как Могулия.